«Crazy Ex-Girlfriend» — другий студійний альбом американської кантрі співачки Міранди Ламберт. У США альбом вийшов 1 травня 2007 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міранди Ламберт 

Альбоми Міранди Ламберт
Альбоми Sony Music Nashville